Ара́йя — фамилия. Известные носители:

 Арайя, Педро (род. 1942) — чилийский футболист, нападающий.
 Арайя, Том (род. 1961) — басист, вокалист и автор песен американской трэш-метал-группы Slayer.
 Арайя, Франческо (1709—1770) — оперный композитор и придворный капельмейстер времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

Другое
  — документальный фильм 1959 года, снятый Марго Бенасерраф в Венесуэле.